Gentzel ist der Familienname folgender Personen:
Heiko Gentzel (* 1960), deutscher Landespolitiker (Thüringen) (SPD)
Inga Gentzel (1908–1991), schwedische Leichtathletin
Peter Gentzel (* 1968), schwedischer Handballtorhüter